Bellosa ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Bellosa (1927–2020), deutscher Komponist, Maler und Schriftsteller 
 Nina Bellosa (1823–1899), deutsche Theaterschauspielerin
 Konrad Bellosa (1826–1904), Theaterschauspieler, Ehemann der Nina Bellosa